Morte - o fim da vida
Ou ainda:
Morte (Marvel Comics) - uma personagem da Marvel Comics
Morte (Sandman) - uma personagem da DC Comics
Morte (personificação) - uma entidade presente no imaginário de várias sociedades

Desambiguação